Os Grandes Sucessos de Maysa é o primeiro álbum de compilação de canções da cantora brasileira Maysa, lançado em 1959 pela RGE. Essa coletânea contém sucessos dos quatro primeiros álbuns de estúdio de Maysa, que começara a carreira três anos antes desse lançamento. Na capa, Maysa aparece com os cabelos loiros tendo atrás de si um fundo cor-de-rosa.

Faixas

Álbuns de Maysa
Coletâneas de 1959
Álbuns lançados pela RGE